Świdno puede referirse a los siguientes sitios:

 Świdno, Voivodato de Lublin (Polonia del este)
 Świdno, Condado de Grójec en el Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Świdno, Voivodato de Świętokrzyskie (Polonia central del sur)
 Świdno, Condado de Węgrów en el Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)

Enlaces externos 

Localidades del voivodato de Mazovia
Localidades del voivodato de Lublin